Modelos (filme), com Rita Hayworth e Gene Kelly (original: Cover Girl)
CoverGirl, marca de cosméticos 
Covergirl (álbum), da banda alemã Groove Coverage
The Cover Girls, girl group de Nova Iorque

Desambiguação